Boys Town – organizzazione non a scopo di lucro statunitense
Boys Town – villaggio del Nebraska
La città dei ragazzi (Boys Town) – film di Norman Taurog del 1938